Bruno Gomes da Silva Clevelário – calciatore brasiliano
 Fábio Gomes da Silva – ex astista brasiliano
 João Gomes da Silva – architetto del paesaggio portoghese
 João Victor Gomes da Silva – calciatore brasiliano
 José Alencar Gomes da Silva – politico brasiliano
 Joyce Gomes da Silva – pallavolista brasiliana
 Magda Gomes da Silva – modella, stilista e showgirl brasiliana
 Lucas Gomes da Silva – calciatore brasiliano
 Vítor Hugo Gomes da Silva – calciatore portoghese
 Wilde Gomes da Silva – giocatore di calcio a 5 brasiliano